Теодо́р-Огюсте́н Форка́д ( MEP, 2 марта 1816 года, Версаль, Франция — 12 сентября 1885 года, экс-ан-Прованс, Франция) — католический прелат, первый епископ Токио, апостольский викарий Японии с 27 марта 1846 года по январь 1852 года, епископ Гваделупы и Бас-Тера с 8 апреля 1853 года по 15 декабря 1860 года, епископ Невера с 15 декабря 1860 года по 29 марта 1873 года, архиепископ Экса с 29 марта 1873 года, член миссионерской конгрегации Парижское общество заграничных миссий. Принял непосредственное участие в церковном признании лурдских явлений Пресвятой Девы Марии.

Биография 
После окончания семинарии Теодор-Огюстен Форкад был рукоположен 16 марта 1839 года в священника в миссионерской конгрегации «Парижское общество заграничных миссий». Через некоторое время его отправили на миссию на Дальний Восток. Прибыв в Китай в 1844 году, Теодор-Огюстен Форкад обосновался вместе с китайским катехизатором Августином Ко в Кантоне, где он прожил в течение двух лет. 

27 марта 1846 года Римский папа Григорий XVI назначил Теодора-Огюстена Форкада апостольским викарием Японии и титулярным епископом Самоса. 21 февраля 1847 года в Гонконге состоялось рукоположение Теодора-Огюстена Форкада в епископа, которое совершил апостольский викарий Чанши епископ Джованни Доменико Риццолати. Несмотря на назначение Теодора-Огюстена Форкада на кафедру Токио, он, проживая в Гонконге, так и не смог из-за политических причин прибыть в Японию. В январе 1852 года он подал в отставку со своей должности апостольского викария Японии. 

8 апреля 1853 года Римский папа Пий IX назначил Теодора-Огюстена Форкада епископом Гваделупы и Бас-Тера. В 1854 года он прибыл в Бас-Тер. За свою деятельность на Гваделупе Теодор-Огюсент Форкад был награждён Орденом почётного легиона. 

15 декабря 1860 года Римский папа Пий IX назначил Теодора-Огюстена Форкада епископом Невера. Будучи епископом Невера, он участвовал в подтверждении аутентичности лурдских явлений. 23 сентября 1863 года у него состоялся разговор с Бернадеттой Субиру, которой явилась Пресвятая Дева Мария. После её просьбы он рекомендовал Бернадетту Субиру для послушничества в женский монастырь. 25 октября 1866 года он отправился к тяжелобольной Бернадетте Субиру, чтобы принять от неё монашеские обеты. 30 октября 1867 года Теодор-Огюсент Форкад принял у неё последнюю исповедь. После смерти Бернадетты Субиру Теодор-Огюсент Форкад издал небольшое сочинение, в котором утверждал, что лурдские явления Пресвятой Девы Марии являются истинными. 

Участвовал в работе Первого Ватиканского собора.

29 марта 1873 года Римский папа Пий IX назначил Теодора-Огюстена Форкада архиепископом Экса. Будучи архиепископом Экса, он основал в городе учебное заведение, основал газету «La Semaine religieuse». 18 мая 1875 года он в торжественной обстановке освятил Крест Прованса. 

Скончался 12 сентября 1885 года во время эпидемии холеры.

Примечания

Литература 
 Franscisque Marnas, La "religion de Jésus" ressuscitée au Japon dans la seconde moitié du XIX e siècle, Paris, Delhomme et Briguet, 1896.
 Edmond Marbot, Nos Évêques. Vie de Mgr Forcade, archevêque d’Aix, Arles et Embrun, Aix en Prevence, A. Makaire, 1889.
 François-Marie-Anatole de Rovérié de Cabrières, Éloge funèbre de Monseigneur Théodore-Augustin Forcade, archevêque d'Aix, Arles et Embrun, Aix-en-Provence, Achille Makaire, 1885, 38 p.
 Théodore-Augustin Forcade, Le premier missionnaire catholique du Japon, au XIXe siècle, Lyon, Missions catholiques, 1885, 204 p. 
 Gilles van Grasdorff, La belle histoire des Missinos étrangères 1658-2008, Paris, Perrin, 2007.
 Gilles van Grasdorff, À la découverte de l'Asie avec les Missions étrangères, Paris, Omnibus, 2008, 999 p. : chapitre Un jour, le soleil levant

Ссылки 
 Информация 

Участники Первого Ватиканского собора
Члены Парижского общества заграничных миссий
Католические архиепископы Франции
Католические миссионеры
Епископы Токио
Архиепископы Экс-ан-Прованса